BIQ – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto di Biarritz Bayonne Anglet di Biarritz, Francia
 biq – codice ISO 639-3 della lingua bipi